Rodrigo Antônio do Nascimento (Rio de Janeiro, 27 de julho de 1987) é um futebolista brasileiro, formado nas categorias de base do Club de Regatas Vasco da Gama em 2005 e 2006.

Transferiu-se para o Bréscia de Magé em 2007, e logo depois voltou para o seu clube de origem, o Vasco da Gama, para participar do Campeonato Brasileiro de 2008.

No dia 29 de Dezembro de 2008, Rodrigo Antônio deixa o Vasco e assina contrato com o Marítimo B de Portugal.

De volta ao Brasil por empréstimo em 2010, Rodrigo António já fez três golos em quatro vitórias consecutivas do Ipatinga F.C.

Na época seguinte, volta a ser emprestado ao Belenenses, tendo realizado trinta jogos e marcado 7 golos.

A boa prestação desportiva com a camisola do Belenenses, levou a que regressa-se ao CS Marítimo para iniciar a época desportiva com as cores verde-rubras.

Em fevereiro de 2017, assinou contrato com o  FC Irtysh Pavlodar da Kazakhstan Premier League.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do Club Sport Marítimo B
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Sporting Clube Olhanense
Futebolistas do Bnei Sakhnin